

Билгарене () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ловеч.
 Билгарене () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Левський.
 Билгарене () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Раднево.